Люараси, Кристо — албанский националист и публицист.
 Люараси, Петро Нини — албанский деятель Албанского национального возрождения, православный священник, преподаватель и журналист.
 Люараси, Скандер — албанский преподаватель, переводчик, драматург, публицист, исследователь, участник Гражданской войны в Испании.